Адольфо Калеро (1931—2012) — нікарагуанський політик, бізнесмен і юрист.
 Мігель Калеро (1971—2012) — колумбійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Фернандо Калеро (* 1995) — іспанський футболіст, захисник клубу «Еспаньйол».
 Хуан Калеро (* 1998) — колумбійський футболіст, нападник клубу «Жил Вісенте».
 Хуан Себастьян Калеро (* 1982) — колумбійський актор.

іспанські прізвища